Рензулли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рензулли, Джозеф (род. 1936) — американский педагог-психолог, разработавший трёхчастную модель одарённости
 Рензулли, Фрэнк (род. 1958) — американский актёр, сценарист и продюсер.